Matthias Müller (componist), Hongaars componist en kapelmeester
Matthias Müller (hockeyer), Duits hockeyer
Matthias Müller (voetballer), voetballer
Matthias Müller, CEO van Volkswagen